Ferdinand Anker (Christiania, 1876. december 12. – 1954. április 23.) norvég üzletember és politikus. Az édesapja által alapított P. Schreiner sen. & Co-t futtatta, közben a Konzervatív Párt politikusa volt. A második világháborúban komolyan támogatta a megszálló német erőket, ezért börtönbe került.

Források 
MerkBio

1876-ban született személyek
1954-ben elhunyt személyek
Oslóiak
Norvég üzletemberek
Bebörtönzött politikusok